ТАО — многозначная аббревиатура:
 ТАО — Ташкентская астрономическая обсерватория
 ТАО — территориальное акционерное объединение
 ТАО — Таллиннское автобусное объединение
 ТАО — Таймырский автономный округ
 ТАО — технология активных объектов
 ТАО — Троицкий административный округ

См. также 
 Тао
 
 ТАОН — тяжёлая артиллерия особого назначения
 ТАОИ — технология автоматизированной обработки информации
 ЦТАО — центр трудовой адаптации осуждённых
 СТАО — стальная антенная опора
  — аббревиатура латиницей